Cimmino ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Cimmino, italienischer Poolbillardspieler
 Nicoletta Cimmino, Schweizer Radio-Journalistin und Moderatorin